Zjivkovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zjivkovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino, 
 Zjivkovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Ichtiman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar